Crack — тринадцятий студійний альбом американського репера Z-Ro, випущений 27 жовтня 2010 р. лейблом Rap-A-Lot Records. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Також видали chopped and screwed-версію платівки.

Список пісень

Семпли 
 «Intro» — «Happiness» у вик. Maze.
 «That's the Type of Nigga I Am» — «Sweet Dreams» у вик. Air Supply.
 «I Don't Give a Damn» — «Street Life» у вик. The Crusaders.
 «Can't Leave Drank Alone» — «Feenin'» у вик. Jodeci.
 «Bring My Mail» — «Ring My Bell» у вик. Аніти Ворд.

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми